Залізни́чна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Залізнична вулиця — вулиця в Борисполі.
 Залізнична вулиця — вулиця в Бродах.
 Залізнична вулиця — вулиця в Броварах.
 Залізнична вулиця — вулиця в Великій Димерці.
 Залізнична вулиця — вулиця у Вишневому.
 Залізнична вулиця — вулиця у Вінниці.
 Залізнична вулиця — вулиця у Вознесенську.
 Залізнична вулиця — вулиця у Горлівці.
 Залізнична вулиця — вулиця в Кам'янському.
 Залізнична вулиця — вулиця у Дніпрі.
 Залізнична вулиця — вулиця в Донецьку.
 Залізнична вулиця — вулиця в Житомирі.
 Залізнична вулиця — вулиця у Жмеринці.
 Залізнична вулиця — вулиця в Жовтих Водах.
 Залізнична вулиця — вулиця в Запоріжжі.
 Залізнична вулиця — вулиця в Івано-Франківську.
 Залізнична вулиця — вулиця в Калуші.
 У Києві:
 Залізнична вулиця — вулиця у Дніпровському районі (Воскресенські сади);
 Залізнична вулиця — вулиця у Солом'янському районі (Караваєві дачі).
 Залізнична вулиця — вулиця в Кременчуці.
 Залізнична вулиця — вулиця в Луганську.
 Вулиця Залізнична — вулиця у Львові.
 Залізнична вулиця — вулиця в Луцьку.
 Залізнична вулиця — вулиця в Миколаєві.
 Залізнична вулиця — вулиця в Полтаві.
 Залізнична вулиця — вулиця в Севастополі.
 Залізнична вулиця — вулиця в Ужгороді.
 Залізнична вулиця — вулиця у Фастові.

Вулиці